Бахтияр Ахмед оглы Алахвердиев (; ) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1950).

Биография 
Родился в 1909 году в селе Чайлы Казахкого уезда Елизаветпольской губернии (ныне Казахский район Азербайджана).

Работал звеньевым в колхозе имени Сталина Казахского района Азербайджанской ССР. В 1949 году получил урожай хлопка 80,6 центнера с гектара на площади 7 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля 1950 года за получение высоких урожаев хлопка на поливных землях в 1949 году Аллахвердиеву Бахтияру Ахмед оглы присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Активно участвовал в общественной жизни Азербайджана. Член КПСС с 1947 года.

Скончался в 1974 году в родном селе.

Литература 
 

Хлопководы Азербайджана
Члены КПСС